Карл III, також Карло III

Королі та імператори:
 Карл III (1685—1740) — король Угорщини;
 Карл III (1887—1922), в Угорщині IV. Károly — чеський король;
 Карл III Простакуватий (879—929) — король Франції;
 Карл III Товстий (839—888) — імператор Франкської імперії;
 Карл III (1716—1788) — король Іспанії;
 Карл III (1818—1889) — князь Монако;
 Карл III — герцог Савойський (1504—1553).

Див. також
 Чарльз III — король Сполученого Королівства (2022).